Tulasne kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Tulasne
 Louis René Tulasne

Robotskapade auktorsförkortningar